NVS, Nvs och nvs kan avse:

 NVS – en institution på Karolinska Institutet, se Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 NVS – ett tidigare företag inom installationsbranschen, numera en del av Assemblin, se Nordiska Värme Sana
 NVS –  en vetenskaplig akademi i Norge, se Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab